Крозиг () — немецкая фамилия и топоним.

Топоноим 
 Крозиг — деревня в Германии.

Фамилия 
 Фон Крозиг — немецкий дворянский род (нем.)
 Крозиг, Генрих фон (1778—1813) — немецкий офицер эпохи Наполеоновских войн, национальный герой.
 Крозиг, Сидония фон (род. 1989) — немецкая актриса.
 Крозиг, Эрнст фон (1898—1945) — немецкий военачальник времён Второй мировой войны, генерал от инфантерии.

См. также 
 «Der böse Baron von Krosigk» — немецкий исторический роман Пауля Шрекенбаха о Генрихе фон Крозиге.